Denumirea de Fundu Văii se poate referi la:

Fundu Văii, o localitate din comuna Lipovăț, județul Vaslui, România
Fundu Văii, o localitate din comuna Poienești, județul Vaslui, România

Vezi și 
Fundeni

Toponime românești